Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але знялась з турніру до його початку через травму правого зап'ястка.

Анна Чакветадзе виграла титул, у фіналі перемігши Морігамі Акіко з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main and Qualifying Draw 

Western & Southern Financial Group Women's Open 2007
Тур WTA 2007